De Eredivisie is het hoogste niveau in vele sporten in Nederland en België.

Nederland 
Eredivisie (atletiek)
Eredivisie (badminton)
Eredivisie (basketbal)
Eredivisie Beachsoccer
Eredivisie (mannenhandbal)
Eredivisie (vrouwenhandbal)
Eredivisie ijshockey (Nederland)
Eredivisie (tafeltennis)
Eredivisie (triathlon)
Eredivisie (Nederlands volleybal)
Eredivisie (mannenvoetbal)
Vrouwen Eredivisie
Eredivisie (waterpolo)
Eredivisie (zaalvoetbal)

België 
Elite league
Liga A (vrouwenvolleybal)